David Wilcock (1973-), conférencier, écrivain et cinéaste américain ;
 Dennis Wilcock, chanteur britannique ;
 Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978), écrivain, poète, critique littéraire et traducteur argentin.

Patronyme anglais